Cell, mikroprocesszor-architektúra
 Cell, tudományos folyóirat
 Cell, francia ambient zenész
 Cell, Dragon Ball-szereplő

Lásd még:
 Cella